Вирикс () — фамилия:
  — фламандская династия гравёров и рисовальщиков. Её представители:
 Вирикс, Ян (также Жан, 1549 — ок. 1618) — гравёр, известный работами на религиозную тематику и портретами. 
 Вирикс, Иероним (1553—1619) — гравёр, рисовальщик и педагог.
 Вайрикс, Антоний II (1555—1604) — фламандский гравер и художник.